Мукасей — єврейське прізвище. Відомі носії:
 Мукасей Анатолій Михайлович (нар. 1938) — радянський і російський кінооператор. Народний артист Росії (2009).
 Мукасей Єлизавета Іванівна (1912—2009) — радянська розвідниця (під кодовою назвою Ельза) та нелегал. Почесна співробітниця держбезпеки, підполковник.
 Майкл Мукасей (нар. 1941) — американський юрист і політичний діяч. Генеральний прокурор США з 2007 по 2009 рік.
 Мукасей Михайло Анатолійович (нар. 1966) — радянський і російський кінопродюсер, кінооператор.
 Мукасей Михайло Ісакович (1907—2008) — радянський розвідник, полковник.

Єврейські прізвища